Příjmení Burgess nosí více významných osobností:

 Anthony Burgess (1917–1993) – britský spisovatel, hudebník, pedagog, jazykovědec a kritik
 Colin Burgess (* 1946) – australský bubeník
 Ernest Burgess (1886–1966) – kanadský sociolog, profesor na Univerzitě v Chicagu
 Paul Burgess (* 1950) – anglický rockový bubeník
 Tim Burgess (* 1967) – anglický zpěvák

Externí odkazy